Grendel puede referirse a:

 Grendel, el personaje del poema épico Beowulf.
 Grendel, novela escrita por John Gardner.
 Grendel, el cómic creado por Matt Wagner.
 Grendel, el grupo musical neerlandés.
 Grendel, lector de correo escrito en Java.